Ciliochora är ett släkte av svampar. Ciliochora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ciliochora